
Molekulska formula -{C13H17N}- se može odnositi na:
 Selegilin
 -{D}--Deprenil